Herbie est un nom propre anglo-saxon, hypocoristique du prénom . Il peut faire référence à :

Prénom 
 Herbie Hancock (1940-), un pianiste de jazz et compositeur américain ;

Variante 
 est un diminutif anglo-saxon de Herbert et Herbie.

Cinéma 
 Herbie, un court métrage de jeunesse réalisé en 1966 par George Lucas ;
 Herbie, nom original de la voiture dans la série de films La Coccinelle ;
 Herbie: Fully Loaded, titre anglais du film La Coccinelle revient, un film américain réalisé par Angela Robinson, sorti le  ;

Personnage de fiction 
 Herbie est le nom donné à la mystérieuse momie extra-terrestre dans Marée stellaire puis Rédemption, de l’univers du cycle de l'Élévation de David Brin.